Leisure ("ozio", "tempo libero" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
Leisure – cortometraggio del 1976 diretto da Bruce Petty

Musica 
Leisure – album dei Blur del 1991